47-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
20 января 1990 года

Лучший фильм (драма): 
«Рождённый четвёртого июля»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Шофёр мисс Дэйзи»

Лучший драматический сериал: 
«Чайна-Бич»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Мерфи Браун»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«Одинокий голубь»

< 46-я Церемонии вручения 48-я >

47-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1989 год состоялась 20 января 1990 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 27 декабря 1989.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 4/5: «Рождённый четвёртого июля»
 1/5: «Слава»
 0/5: «Когда Гарри встретил Салли»
 2/4: «Русалочка»
 0/4: «Общество мёртвых поэтов» / «Делай как надо!»
 3/3: «Шофёр мисс Дэйзи»
 0/3: «Война Роузов» / «Ширли Валентайн» / «Секс, ложь и видео» / «Родители»
 1/2: «Знаменитые братья Бейкеры» / «Стальные магнолии»
 0/2: «Моя левая нога»
 1/1: «Новый кинотеатр „Парадизо“»

{| class="wikitable" width="100%" style="line-height:19px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Рождённый четвёртого июля / Born on the Fourth of July (А. Китман Хо)
|-
|colspan=2|• Преступления и проступки / Crimes and Misdemeanors (Роберт Гринхат)
|-
|colspan=2|• Общество мёртвых поэтов / Dead Poets Society (Стивен Хафт)
|-
|colspan=2|• Делай как надо! / Do the Right Thing (Спайк Ли)
|-
|colspan=2|• Слава / Glory (Фредди Филдс)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (комедия или мюзикл)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Шофёр мисс Дэйзи / Driving Miss Daisy
|-
|colspan=2|• Русалочка (м/ф) / The Little Mermaid
|-
|colspan=2|• Война Роузов / The War of the Roses
|-
|colspan=2|• Ширли Валентайн / Shirley Valentine
|-
|colspan=2|• Когда Гарри встретил Салли / When Harry Met Sally…
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Оливер Стоун за фильм «Рождённый четвёртого июля»
|-
|• Спайк Ли — «Делай как надо!»
|-
|• Роб Райнер — «Когда Гарри встретил Салли»
|-
|• Питер Уир — «Общество мёртвых поэтов»
|-
|• Эдвард Цвик — «Слава»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль (драма)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Том Круз — «Рождённый четвёртого июля»' (за роль Рона Ковика)
|-
|• Дэниел Дэй-Льюис — «Моя левая нога» (за роль Кристи Брауна)
|-
|• Джек Леммон — «Отец» (за роль Джейка Тремонта)
|-
|• Аль Пачино — «Море любви» (за роль детектива Фрэнка Келлера)
|-
|• Робин Уильямс — «Общество мёртвых поэтов» (за роль Джона Китинга)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль (драма)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мишель Пфайффер — «Знаменитые братья Бейкеры» (за роль Сьюзи Диамонд)
|-
|• Салли Филд — «Стальные магнолии» (за роль Мэлинн Итэнтон)
|-
|• Джессика Лэнг — «Музыкальная шкатулка» (за роль Энн Тэлбот)
|-
|• Энди Макдауэлл — «Секс, ложь и видео» (за роль Энн Бишоп Маллани)
|-
|• Лив Ульман — «Розовый сад» (за роль Габриелы Фройнд)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Морган Фримен — «Шофёр мисс Дэйзи» (за роль Хоука Колберна)
|-
|• Билли Кристал — «Когда Гарри встретил Салли» (за роль Гарри Бёрнса)
|-
|• Майкл Дуглас — «Война Роузов» (за роль Оливера Роуза)
|-
|• Стив Мартин — «Родители» (за роль Гила Бакмена)
|-
|• Джек Николсон — «Бэтмен» (за роль Джека Напье / Джокера)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джессика Тэнди — «Шофёр мисс Дэйзи» (за роль мисс Дэйзи Вортон)
|-
|• Полин Коллинз — «Ширли Валентайн» (за роль Ширли Валентайн-Брэдшоу)
|-
|• Мег Райан — «Когда Гарри встретил Салли» (за роль Салли Олбрайт)
|-
|• Мерил Стрип — «Дьяволица» (за роль Мэри Фишер)
|-
|• Кэтлин Тёрнер — «Война Роузов» (за роль Барбары Роуз)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=6 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дензел Вашингтон — «Слава» (за роль рядового Трипа)
|-
|• Дэнни Айелло — «Делай как надо!» (за роль Сэла)
|-
|• Марлон Брандо — «Сухой белый сезон» (за роль Иэна МакКэнзи)
|-
|• Шон Коннери — «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (за роль Генри Джонса ст.)
|-
|• Эд Харрис — «Стилет» (за роль Дэвида Флэннигана)
|-
|• Брюс Уиллис — «Страна» (за роль Эмметта Смита)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джулия Робертс — «Стальные магнолии» (за роль Шелби Итэнтон Лэтчери)
|-
|• Бриджит Фонда — «Скандал» (за роль Мэнди Рис-Дэвис)
|-
|• Бренда Фрикер — «Моя левая нога» (за роль миссис Браун)
|-
|• Лора Сан Джакомо — «Секс, ложь и видео» (за роль Синтии Патрис Бишоп)
|-
|• Дайан Уист — «Родители» (за роль Хелен Бакмен)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший сценарий
| rowspan=6 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Оливер Стоун — «Рождённый четвёртого июля»
|-
|• Нора Эфрон — «Когда Гарри встретил Салли»
|-
|• Кевин Жарр — «Слава»
|-
|• Спайк Ли — «Делай как надо!»
|-
|• Том Шульман — «Общество мёртвых поэтов»
|-
|• Стивен Содерберг — «Секс, ложь и видео»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка к фильму
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Алан Менкен — «Русалочка»
|-
|• Дэйв Грузин — «Знаменитые братья Бейкеры»
|-
|• Джеймс Хорнер — «Слава»
|-
|• Эннио Морриконе — «Военные потери»
|-
|• Джон Уильямс — «Рождённый четвёртого июля»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая песня
| colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Under the Sea — «Русалочка» — музыка: Алан Менкен, слова: Ховард Эшман
|-
|colspan=2|• After All — «Шансы есть» — музыка: Том Сноу, слова: Дин Питчфорд
|-
|colspan=2|• I Love To See You Smile — «Родители» — музыка и слова: Рэнди Ньюман
|-
|colspan=2|• Kiss the Girl — «Русалочка» — музыка: Алан Менкен, слова: Ховард Эшман
|-
|colspan=2|• The Girl Who Used To Be Me — «Ширли Валентайн» — музыка: Марвин Хэмлиш, слова: Алана и Мэрилин Бергман
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм на иностранном языке
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| • Новый кинотеатр «Парадизо» / Nuovo cinema Paradiso' (Италия)
|-
|colspan=2| • Камилла Клодель / Camille Claudel (Франция)
|-
|colspan=2| • Иисус из Монреаля / Jésus de Montréal (Канада)
|-
|colspan=2| • Жизнь с дядей / Живот са стрицем / Život sa stricem (Югославия)
|-
|colspan=2| • Женское дело / Une affaire de femmes (Франция)
|}

 Телевизионные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1990 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1990 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1990 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1991 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1990 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 47-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1990 на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1990 года
Телевизионные премии 1990 года